Havanna kan syfta på:

 Havana (låt av Camila Cabello) – en sång från 2017 av Camila Cabello
 Havana (musikalbum av Dany Brillant) – ett album från 1996 av Dany Brillant
 Havana, Illinois – administrativ huvudort i Mason County
 Havana, Kansas – en ort i Montgomery County
 Havana Club –  en rom som tillverkas i Santa Cruz del Norte på Kuba sedan 1878
 Havana Moon – ett musikalbum av Carlos Santana som lanserades 1983

Personer 
 Havana Brown (1985–), en australisk sångerska och DJ
 Juan Havana (1981–), en svensk rappare och radiopratare

Se även
 Havanna –  huvudstad i landet Kuba